Clan Mori – clan del Giappone discendente dallo Seiwa Genji
 Clan Mōri – clan del Giappone nel periodo Sengoku
 Clan Mōri – clan del Giappone della provincia di Ōmi